Gronich steht für:
 Gronich, ostfränkisch-regional für Kronach, Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises 
 Gronich, fränkisch für Goldkronach, Stadt im oberfränkischen Landkreis Bayreuth

Gronich ist der Familienname folgender Personen:
 Shlomo Gronich (* 1949), israelischer Komponist